River Hill ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 River Hill (Kalifornien) im El Dorado County, Kalifornien
 River Hill (Maryland) in Columbia, Maryland

Siehe auch:

 River Hills